Het WTA-tennistoernooi van Hobart (officieel Tasmanian International) van 2002 vond plaats van zondag 6 tot en met zaterdag 12 januari 2002 in de Australische plaats Hobart. Het was de negende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Italiaanse titelverdedigster Rita Grande bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Anabel Medina Garrigues.

De ongeplaatste Martina Suchá uit Slowakije won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Spaanse Anabel Medina Garrigues in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Suchá wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Cara Black en Jelena Lichovtseva had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Black speelde samen met Nicole Pratt, met wie zij het tweede reekshoofd vormde – zij wonnen hun openingspartij, maar moesten voor de tweede ronde verstek laten gaan.

Het eerste reekshoofd, Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Catherine Barclay en Christina Wheeler.

Het als derde geplaatste Italiaanse duo Tathiana Garbin en Rita Grande won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het via een wildcard toegelaten Australische koppel Catherine Barclay en Christina Wheeler in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. Garbin had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Grande ook vier.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Hobart 2002
Hobart